Эвбея () — гора на спутнике Юпитера Ио высотой 10.5 км и диаметром 275 км, расположенная по координатам 48.89° ю.ш. 21.23° в.д., к западу от области Лерна. Названа по имени греческого острова Эвбея (), название утверждено МАС в 1985 году.

Физические характеристики 
Эвбея сформировалась, вероятно, в результате оползня и активности коры Ио.

Эвбея имеет вытянутую форму, напоминающую  мяч для регби (175 на 240 км), и расположена примерно на 40 км к северо-востоку от кальдеры Крейдне (). Эвбею венчает изогнутый гребень, который делит гору на две части: южный склон крутой, с неровной поверхностью из округлых холмов, а северный склон полого спускается с наклоном около 6° в северо-западном направлении. У подножия северного склона находится крупная ребристая осыпь со скруглёнными краями.

Теория оползневого формирования 

Шенк () и Балмер () предложили для Эвбеи теорию возможного оползневого формирования. Толстые отложения на её севере интерпретируются ими, как оползневые, после чего указывается на форму северной стороны, как доказательство обвала. Объём обвала оценивается примерно в 25 000 км3. Если эта теория верна, то на Эвбее имеется крупнейший объём оползневых пород в Солнечной Системе, размера, сравнимого с теми, которые формируют склоны долин Маринер вокруг горы Олимп на Марсе, или с подводными оползнями на Земле.

Шенк и Балмер использовали для характеристики Эвбеи свои исследования снимков Вояджера-1, измерения на цифровой карте высот, построенной по этим снимкам, и аналогии с земными структурами. Согласно их работе, гора является одним блоком материала коры в силу своей многоугольной, относительно цельной формы. Этот блок поднялся и наклонился (примерно на 6°) от толчка, вызванного провалом. Впоследствии, это поднятие запустило массивный оползень на северной стороне горы.

Этот сценарий напрямую связан с процессом восстановления коры Ио. Старые куски коры тонут в процессе того, как поверх них выталкиваются более новые породы. В процессе погружения эти старые вулканические части коры испытывают сжатие со сторон. Шенк и Балмер доказывают, что это общее давление на Ио по крайней мере частично облегчается провалами коры и поднятием её крупных блоков. На Земле тоже присутствует аналогичный механизм, например в Блэк-Хилс.

См. также 
 Список высочайших вершин Солнечной системы

Примечания 

Горы Ио
Оползни